Monlouis est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claude Monlouis (1947-), comédien, ventriloque, magicien et scénariste français ;
  (1995-), footballeur anglais.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien